Verità – senso di accordo o di coerenza con un dato o una realtà oggettiva
Verità – dea della verità nella mitologia romana
 Verità – personaggio immaginario della Marvel Comics
 Verità (Vérité) – romanzo di Émile Zola del 1903